Příjmení Axelrod má více nositelů:

 Albie Axelrod (1921–2004), americký sportovní šermíř židovského původu
 David Axelrod, existuje více nositelů tohoto jména a příjmení
 George Axelrod (1922–2003), americký spisovatel, scenárista, producent a režisér
 Julius Axelrod (1912–2004), americký biochemik, farmakolog a neurolog, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství
 Ljubov Isaakovna Axelrod (1868–1946), ruská marxistka
 Pavel Axelrod (1850–1928), ruský socialista
 Robert Axelrod (* 1943), americký politolog
 Tobias Axelrod (1887–1938), ruský revolucionář
 Vladislav Glebovič Axelrod (* 1972), ruský šachista